Maraton kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Zawody odbyły się 14 sierpnia 2016 roku. 

Obrończynią złotego medalu olimpijskiego z 2012 roku była Etiopka Tiki Gelana, która jednak nie startowała na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. 

W zawodach wzięło udział 157 zawodniczek, z czego 133 go ukończyły.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji.

Wyniki 

Źródło: Olympic Athletics

Przypisy 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016